

Corcelles (Ain), uma comuna francesa na região administrativa de Ródano-Alpes, no departamento de Ain.
 Corcelles-en-Beaujolais, uma comuna francesa na região administrativa de Ródano-Alpes, no departamento de Ródano. 
 Corcelles-Ferrières, uma comuna francesa na região administrativa de Franche-Comté, no departamento de Doubs.
 Corcelles-les-Arts, uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Côte-d'Or.
 Corcelles-lès-Cîteaux, uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Côte-d'Or.
 Corcelles-les-Monts, uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Côte-d'Or.

Corcelles (Berna), uma comuna no cantão de Berna.
 Corcelles-Cormondrèche, uma comuna no cantão de Neuchâtel.
 Corcelles-le-Jorat, uma comuna no cantão de Vaud.
 Corcelles-près-Concise, uma comuna no cantão de Vaud.
 Corcelles-près-Payerne, uma comuna no cantão de Vaud.
 Corcelles-sur-Chavornay, uma comuna no cantão de Vaud.